Tarius ist der Gentilname folgender Personen:

 Gaius Iulius Tarius Titianus, römischer Suffektkonsul
 Lucius Tarius Rufus, römischer Suffektkonsul 16 v. Chr.